Adâncata este un toponim românesc, care se poate referi la:

Entități teritoriale din România Mare 
 Raionul Adâncata, actualmente aflat în regiunea Cernăuți, din Ucraina, cu o populație masiv românească
 Adâncata, azi orășelul Hliboca din Raionul Hliboca, regiunea Cernăuți, Ucraina, populat în majoritate de români.

Localități din România 
 Adâncata, o localitate din județul Suceava, reședința comunei omonime
 Adâncata, o localitate din județul Ialomița, reședința comunei omonime
 Adâncata, o localitate din județul Dolj

A se vedea și 
 Râul Adâncata (dezambiguizare)
 Râul Valea Adâncă (dezambiguizare)
 Valea Adâncă (dezambiguizare)

Toponime românești